

Geografia 
Matsumoto, città del Giappone

Persone 
Izumi Matsumoto, mangaka giapponese
Leiji Matsumoto, mangaka e animatore giapponese
Naomichi Matsumoto, medico giapponese
Rica Matsumoto, doppiatrice giapponese
Rio Matsumoto, attrice giapponese
Seichō Matsumoto, giornalista e scrittore giapponese
Tak Matsumoto, chitarrista giapponese
Tamaki Matsumoto, doppiatrice giapponese
Yukihiro Matsumoto, programmatore giapponese

Personaggi immaginari 
Rangiku Matsumoto, personaggio dell'anime Bleach
Kiyonaga Matsumoto, personaggio del manga e anime Detective Conan

Altro 
Castello di Matsumoto
6660 Matsumoto, asteroide